Wichard von Rochow ist der Name folgender Personen:

* Wichard von Rochow (General) (1822–1886), deutscher Generalmajor
 Wichard von Rochow (Politiker) (1848–1921), deutscher Politiker